По́ле направле́ний — геометрическая интерпретация множества линейных элементов, соответствующих системе обыкновенных дифференциальных уравнений
 .
Для системы в симметричной форме
 
среди направлений поля возможны ортогональные оси .

Любая интегральная кривая системы обыкновенных дифференциальных уравнений в каждой своей точке касается отвечающего этой точке направления поля, и любая кривая, обладающая этим свойством, является интегральной кривой системы.

Ссылки 
 Поле направлений дифференциального уравнения первого порядка  - учебный фильм, производство Леннаучфильм.

Дифференциальные уравнения